Raffo bezeichnet die folgenden Personen und Unternehmen:

 Juan Carlos Raffo, uruguayischer Politiker
 Raffo Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller